Линэзерс () — латвийский топоним. Возможные значения: 

 Линэзерс — водоем в Аллажской волости.
 Линэзерс — водоем в Даудзесской волости.
 Линэзерс — водоем в Катварской волости.
 Линэзерс — водоем в Ледургской волости.
 Линэзерс — водоем в Юмурдской волости.
 Линэзерс — водоем в Риге.
 Линэзерс — водоем в Страупской волости.
 Линэзерс — заповедник в Ледургской волости.

 Линэзерс — больница в Риге.

 Другое название для Кирэзера 
 Другое название озера Линас в Зиемерской волости 
 Другое название озера Линэзерс в Гаркалнском крае 
 Другое название озера Линэзерс в Райскумской волости 
 Другое название озера Лоде 
 Другое название озера Сесава